W wykazach świętych można spotkać cztery święte o imieniu Waleria.

 Waleria z Cezarei Palestyńskiej – wspominana w martyrologiach pod dniem 5 lub 6 czerwca, razem ze świętymi: Cyrią i Marcją, a także wymieniana ze św. Zenaidą z Neapolu. Więcej o niej nie wiadomo, dlatego też jej istnienie bywa kwestionowane.
 Waleria, według tradycji żona św. Witalisa z Mediolanu oraz matka męczenników Gerwazego i Protazego, wspominana 28 kwietnia,
 Waleria z Limoges, kojarzona z Marcjalisem, rzekomym uczniem Pańskim, wspominana 9 lub 10 grudnia,
 Waleria z Honnecourt, wspominana 8 października.

Przypisy